Алессио Таккинарди (; 23 июля 1975, Крема) — итальянский футболист, опорный полузащитник, главный тренер футбольного клуба Серии C «Лекко», обозреватель телеканала Mediaset Premium. Наиболее известен своими выступлениями за туринский «Ювентус». Завершил игровую карьеру в 2008 году.

Клубная карьера

Начало карьеры. Аталанта 
Таккинарди начал профессиональную карьеру в 1992 году в футбольном клубе «Аталанта», где провёл 2 полных сезона. Несмотря на то, что за это время Алессио появился на поле лишь 9 раз, на него обратил внимание менеджер «Ювентуса» Лучано Моджи. В июле 1994 года состоялся переход Таккинарди в туринский клуб.

«Ювентус». 
В первом же сезоне Таккинарди стал игроком основы, сыграв 25 матчей в Серии А, а также приняв участие в розыгрышах Кубка Италии и Кубка чемпионов. С тех пор он стал одним из ключевых игроков «Ювентуса», выполняя в основном роль разрушителя в центре полузащиты туринской команды, и оставался таковым почти до известного скандала, названного «Кальчополи». На протяжении более, чем десятка лет, партнёрами Алессио Таккинарди в центре поля были Зинедин Зидан,Антонио Конте, Дидье Дешам, Анджело Ди Ливио, Эдгар Давидс, Джанлука Дзамбротта, Мауро Каморанези, Павел Недвед и Энцо Мареска. Связка Таккинарди — Давидс была одной из мощнейших в Италии в 1996-2004 годах. Помимо отличных качеств Таккинарди как опорника, он обладал ещё и хорошо поставленным дальним ударом.
Вероятно, лучшим для игрока был сезон 2002/03, когда он забил два мяча в 27 играх, а также дважды отличился в 13 матчах розыгрыша Лиги чемпионов. Тем не менее участившиеся травмы не позволили Алессио максимально раскрыться. Из-за проблем со здоровьем он не смог полноценно заменить проданного позднее Эдгара Давидса.

«Вильярреал» 
В июле 2005 он был отдан в годичную аренду испанскому «Вильярреалу», так как после покупки Патрика Виейра главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло более не нуждался в услугах Таккинарди. С новым клубом он добрался до полуфинала Лиги чемпионов. В июле 2006 «Вильярреал» продлил аренду ещё на один год.

«Брешиа» 
После возвращения Таккинарди в «Ювентус» многие болельщики ждали, что он продолжит играть в Турине, однако летом 2007 года его контракт с клубом был разорван по причине разногласий между игроком и руководством «Ювентуса». 9 августа 2007 года он подписал двухлетнее соглашение с клубом Серии Б «Брешией», в составе которой он 36 раз выходил на поле и забил 9 голов. В «Брешии» он и завершил профессиональную карьеру.

Международная карьера 
В футболке сборной Италии Таккинарди 13 раз выходил на поле. При этом он не являлся основным игроком сборной. Он также ни разу не участвовал в финальных стадиях главных турниров.

Семья 
Его старший брат Массимилиано также был профессиональным футболистом. Он играл на позиции защитника.

Достижения 
«Ювентус»
 Серия А
 чемпион: 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03
 Второе место: 1995/96, 1999/00, 2000/01
 Кубок Италии
 Победитель: 1994/95
 Финалист: 2001/02, 2003/04
 Суперкубок Италии
 Победитель: 1995, 1997, 2002, 2003
 Лига чемпионов
 Победитель: 1995/96
 Финалист: 1996/97, 1997/98, 2002/03
 Межконтинентальный кубок
 Победитель: 1996
 Кубок УЕФА
 Финалист: 1994/95
 Суперкубок УЕФА
 Победитель: 1996

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Sports.ru

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Брешиа»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Пергокрема»
Тренеры ФК «Лекко»
Тренеры ФК «Крема»